Dead Zone est le titre des œuvres fantastiques suivantes : 
 Le roman Dead Zone (1979) de Stephen King.
 Le film Dead Zone (1983) inspiré par le roman.
 La série télévisée Dead Zone (2002-2007) inspirée par le roman.

 Dead Zone désigne, en anglais, le phénomène écologique de zone morte.